Bombay – vecchio nome della città di Mumbai, India
Bombay – ex stato dell'India dal 1950 al 1960
Bombay – comune degli Stati Uniti d'America nello stato di New York
Bombay – film indiano del 1995 diretto da Mani Ratnam
Bombay – programma televisivo italiano del 2007
Bombay americano – gatto